Сэмюэл Мур ():
 Мур, Сэмюэл (1789—1846) — американский политик, 6-й губернатор Алабамы.
 Мур, Сэмюэл (1838—1911) — английский юрист, друг К. Маркса и Ф. Энгельса, переводчик «Капитала».
 Мур, Сэмюэл (род. 1935) — выдающийся американский соул, ритм и блюз певец.